Usermin — это веб-интерфейс для unix-подобных систем. Представляет собой упрощенную версию webmin, которая предназначена для использования обычными пользователями (не root) в системе Unix. Данная панель управления бесплатна на условиях лицензии BSD. Она состоит из CGI-программ, Perl-скриптов, которые редактируют конфигурационные файлы. Она написана на Perl 5 и использует модуль Authen::PAM Perl. По-умолчанию работает на 20000 порту.

Usermin имеет простой интерфейс и упрощает задачи:
 Чтения почты
 Настройки SSH.
 Настройки пересылки почты

См. также 
 Webmin;
 Сравнение панелей управления веб-хостингом;

Ссылки 
 Официальный сайт Usermin
 Официальный сайт Webmin

Unix
Утилиты конфигурирования Unix
Веб-разработка